Elcock ist der Familienname von:

 Ansil Elcock  (* 1969), Fußballer aus Trinidad und Tobago
 Jerod Elcock (* 1998), Leichtathlet aus Trinidad und Tobago
 William Dennis Elcock (1910–1960), britischer Romanist